Preußen Münster (celým názvem: Sportclub Preußen 06 e. V. Münster) je německý sportovní klub, který sídlí v Münsteru, jenž leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Od sezóny 2011/12 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Preußenstadionu s kapacitou 15 000 diváků. Klubové barvy jsou černá, zelená a bílá.

Založen byl 30. dubna 1906 pod názvem FC Preußen Münster. Svůj současný název nese od roku 1945. Největším úspěchem klubu je účast ve finále německého mistrovství ze sezóny 1950/51. Ve zmiňovaném finále podlehl mužstvu 1. FC Kaiserslautern poměrem 1:2.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl tenisu, atletiky, házené a faustballu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1906 – FC Preußen Münster (Fußballclub Preußen Münster)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SC Preußen Münster (Sportclub Preußen 06 e. V. Münster)

Získané trofeje 
 Westfalenpokal ( 5× )
 1996/97, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2013/14

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1936: Gauliga Westfalen
 1936–1938: Bezirksklasse Münster
 1938–1941: Gauliga Westfalen
 1941–1944: Bezirksklasse Münster
 1947–1948: Landesliga Westfalen – sk. 2
 1948–1963: Fußball-Oberliga West
 1963–1964: Fußball-Bundesliga
 1964–1974: Fußball-Regionalliga West
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1989: Fußball-Oberliga Westfalen
 1989–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1994: Fußball-Oberliga Westfalen
 1994–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2006: Fußball-Regionalliga Nord
 2006–2008: Fußball-Oberliga Westfalen
 2008–2011: Fußball-Regionalliga West
 2011– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Münster, Preußen
Münster, Preußen
Münster, Preußen
Münster